Player se poate referi la:

 Media player
 Player (software)
 CD player
 DVD player

Film și televiziune
The Player (film), film american din 1992
The Player (serial TV din 2004), serial TV (reality) american din 2004
The Player (serial TV din 2015), serial TV (dramă) american din 2015

Muzică
 Player (formație), formație rock a anilor 1970 din Los Angeles, California
 Player (album de M. Pokora), 2006
 Player (album de Player), 1977
 Player (album de Capsule)
 Player (cântec), cântec din 2015 de Tinashe

Persoane
 Gary Player (n. 1935)
 Scott Player (n. 1969)
 T-Dre Player, canadian

Alte sensuri 
 Player (canal TV) din Regatul Unit
 The Player Channel, canal TV Regatul Unit